Sapad steht für
 Sapad, russisch für Westen (запад), während der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 von den russischen Streitkräften mit Z abgekürzt und verwendet
 Sapad, philippinische Stadtgemeinde
 Sapad 81, sowjetisches Militärmanöver
 Sapad 2009, russisch-weißrussisches Militärmanöver
 Sapad 2013, russisch-weißrussisches Militärmanöver
 Sapad 2017, russisch-weißrussisches Militärmanöver
 Sapad 2021, russisch-weißrussisches Militärmanöver

Siehe auch:

 Západ, Ort in der Slowakei